Tomaszewski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Tomaszewski (1934–2010), polnischer Kunsthistoriker, Denkmalpfleger und Architekt
 Dawid Tomaszewski (* 1979), polnischer Modedesigner

 Jan Tomaszewski (* 1948), polnischer Fußballspieler

 Waldemar Tomaszewski (Valdemaras Tomaševskis; * 1965), litauischer Politiker

Siehe auch:
 Thomaszewski
 Tomaschewski
 Tomaschewsky